Нижче наведено список населених пунктів Ямбольської області, Болгарія.

Примітки 

Ямбольська область